Појам Опсада Дамаска може да се односи на:
Опсада Дамаска (634),
Опсада Дамаска (1148),
Опсада Дамаска (1400),
 Битка за Дамаск (1918)
 Битка за Дамаск (1920)